Zoltán Kelemen (baryton-basse) (1926-1979), baryton-basse hongrois
 Zoltán Kelemen (gymnastique) (né en 1958), gymnaste artistique hongrois